Ко́сово — деревня в Медынском районе Калужской области . Входит в состав сельского поселения «деревня Романово».

География 
Деревня расположена на одном из притоков реки Шаня, в 5,7 км на юго-запад от Медыни.

История 
В 1782 году сельцо Косово принадлежало Савве Устиновичу Новосильцеву. В сельце — 14 дворов и 77 крестьянских душ по ревизии.

В 1859 году — владельческое сельцо Косово на левой стороне Московско-Варшавского шоссе. В нём 23 двора и 172 жителя.

После реформ 1861 года деревня вошла в Богдановскую волость.

Население 

 историческая численность населения

В 1859 году 172 жителя.
В 1892 году проживало 266 человек, в 1913 году — 268 человек.

Инфраструктура 
Деревня не газифицирована.

Транспорт 
Через Косово проходит автодорога А101.

Примечания 

Населённые пункты Медынского района